Petka () ist ein Dorf in der Opština Kostolac mit etwa 1100 Einwohnern.

Demographie

Belege 

Ort in der Opština Kostolac